Stripper Wives est un film américain réalisé par Toby Philips, sorti en 1999.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Stripper Wives
 Réalisation : Toby Philips
 Scénario : Christopher Byrne
 Producteur : 
 Producteur exécutif : 
 Production : 
 Distributeur : 
 Musique : 
 Pays d'origine : 
 Langue d'origine : Anglais américain
 Lieux de tournage : 
 Genre : Drame, romance, érotique
 Durée : 
 Date de sortie :
  :

Distribution 
 Lauren Hays : Michelle
 Bobby Johnston : Peter
 Ashlyn Gere : Julianna (créditée comme Kimberly Patton)
 Amber Newman : Betsy
 Peter Janosi : Matt
 Paul Logan : Joe
 Laura Palmer : Daphne (créditée comme Sage Kirkpatrick)
 Brande Roderick : Brande
 Kim Yates : Portia
 Nick Annunziata : Gene
 Zoe Paul : Zoe
 Janine Stillo : Housewife
 Shayna Ryan : Star
 Dana Robbins : Dancer
 J.T. Pontino : Harvey

Liens externes 
 
  Stripper Wives sur The Encyclopedia of Lesbian Movie Scenes

Film américain sorti en 1999
Film dramatique américain
Film romantique américain
Film érotique américain
Lesbianisme au cinéma
Bisexualité au cinéma
LGBT au cinéma aux États-Unis